Saint Gérard désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes.

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé (natilice) :
 Gérard de Sora (°586 - † entre 636 et 639), originaire de Silions en Angleterre, mort dans le diocèse de Sora en Italie, en route pour la Terre sainte ; célébré le 11 août en Occident et le 28 avril en Orient.
 Gérard de Séez († 805), évêque de Séez de 765 à 805 ; célébré le ?
 Gérard de Mâcon († 927 ou 942), ou Gérard de Brou, évêque de Mâcon en Bourgogne puis fondateur du monastère de Brou en Bresse ; célébré le 29 mai. 
 Gérard de Brogne († 959), moine et fondateur d'abbayes en Belgique ; célébré le 3 octobre.
 Gérard de Toul († 994), né à Cologne en Rhénanie, évêque de Toul ; célébré le 23 avril.
 Gérard de Saint-Wandrille († 1029-1031), moine et abbé de l'abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle, martyr.
 Gérard de Hongrie († 1046), ou Gérard de Csanad, moine bénédictin vénitie, évêque de Csanad, martyr ; célébré le 24 septembre.

En français, l'usage a prévalu d'utiliser une variante occitane pour désigner :
 Géraud d'Aurillac († 909), ou Gérault ou Gérard, laïc fondateur d'abbaye ; célébré localement le 13 octobre.

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique du décès présumé (natilice) :

 Gérard de Corbie (° vers 1025 - †1095), ou Gérard de Sauve-Majeure, ou Gérald ou Géraud, moine de Corbie qui fonde cette abbaye bénédictine en Gironde en 1079 ; célébré localement le 5 avril.
 Frère Gérard (° vers 1047 - †1120), bienheureux, fondateur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 
 Gérard de la Charité-sur-Loire († 1102), prieur bénédictin et fondateur de monastères ; célébré localement le 6 décembre.
 Gérard de Potenza († 1112), évêque de Potenza en Lucanie, dans l'Italie du Sud ; célébré le 30 octobre.
 Gérard de Clairvaux († 1138), frère de saint Bernard de Clairvaux, moine ; fêté  localement le 13 juin.
 Gérard Tintorio († 1207), bienheureux, jeune homme aisé qui consacra sa fortune à fonder un hôpital à Monza en Lombardie notamment pour les lépreux ; célébré le 6 juin. 
 Gérard Mecatti (° vers 1174 - †1245), bienheureux, frère de l'ordre de Saint Jean ; célébré le 13 mai ou le 25 mai.
 Gérard Cagnoli (°1267 - †1342), bienheureux, franciscain à Randazzo en Sicile ; célébré le 29 décembre 
 Gérard de Lunel († 1346), ou Géry, jadis comte de Lunel, au diocèse de Maguelone, ermite près du pont du Gard, mourut au cours d’un pèlerinage par mer en Terre sainte, sur la route d’Ancône près de Montesanto dans les Marches ; célébré le 25 mai.
 Gérard Majella († 1755), rédemptoriste italien ; célébré localement le 16 octobre.

Saints des Églises orthodoxes

Références

Gerard
Gerard